Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1991/92 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 1991/92 gemeldet waren und ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 12 Ersatzspieler melden. Nicht alle Vereine schöpften ihr Meldekontingent komplett aus, Empor Berlin und der SV Erfurt-West meldeten jeweils nur 16 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der Münchener SC 1836 und Buna Halle kamen mit jeweils 9 Spielern aus, der SV 03/25 Koblenz setzte die meisten Spieler ein, nämlich 15. Insgesamt kamen 181 Spieler zum Einsatz, von denen 58 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Pro Wettkampf durfte ein Verein zwei Ausländer einsetzen, allerdings machten nicht alle Vereine von dem Recht Gebrauch. Insgesamt kamen 35 Ausländer zum Einsatz.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Lothar Vogt (SG Porz) mit 12,5 Punkten aus 15 Partien, einen Punkt weniger erreichten sein Mannschaftskollege Rafael Vaganian (der nur 13 Partien spielte) sowie die beim FC Bayern München spielenden Klaus Bischoff und Uwe Bönsch. Als einziger Spieler erreichte Sebastian Siebrecht (SG Bochum 31) 100 %, allerdings spielte er nur eine Partie.

Ältester Spieler der Saison war erneut der beim SC 1868 Bamberg spielende Wolfgang Unzicker (1925–2006), jüngste Spieler war Jens-Uwe Maiwald (* 1974), der beim SV Erfurt-West spielte.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1991); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1991); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben. Da die DWZ erst zum 1. Januar 1993 flächendeckend eingeführt wurde, kann es sich bei einigen DWZ um umgerechnete Ingo-Zahlen handeln.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1991; AUS = Australien, AUT = Österreich, CSR = Tschechoslowakei, ENG = England, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISL = Island, PER = Peru, PHI = Philippinen, POL = Polen, SUI = Schweiz, URS = Sowjetunion, USA = Vereinigte Staaten, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV 03/25 Koblenz

Solinger SG 1868

SG Porz

SG Bochum 31

Bielefelder SK

SF Dortmund-Brackel

Empor Berlin

FC Bayern München

Hamburger SK

FTG Frankfurt

Hannoverscher SK

Münchener SC 1836

VdS Buna Halle

SC 1868 Bamberg

VfL Sindelfingen

SV Erfurt West

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind bei den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen sind nicht berücksichtigt.

Weblinks

Quellen 
 Schachkalender 1992 – Edition Marco Berlin 1991 – ISBN 3-924833-21-4.

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 1991
Schach 1992